Standartenführer war ein Dienstgrad in der:
 SA, siehe SA-Dienstränge – Standartenführer
 SS, siehe SS-Standartenführer
 NSKK, siehe NS-Ranggefüge
 NSFK, siehe NS-Ranggefüge